Tolv edsvurna män kan avse:

 Tolv edsvurna män (TV-pjäs) – en TV-pjäs från 1954 av Reginald Rose
 Tolv edsvurna män (pjäs) – en pjäs av Rose baserad på TV-pjäsen
 12 edsvurna män – film från 1957 baserad på pjäsen, regisserad av Sidney Lumet
 12 edsvurna män (film, 1997) – film från 1997 baserad på pjäsen, regisserad av William Friedkin

Se även 
 12 (film) – en ryskspråkig film 2007 och nyinspelning av filmen 12 edsvurna män från 1957

Tolvtal